Владимир Львович Тюрденев (род. 22 апреля 1949, Москва, РСФСР, СССР) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (1995).

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1971) и Дипломатическую академию МИД СССР (1983). Владеет португальским, испанским и английским языками.

На дипломатической работе с 1971 года.
 В 1983—1991 годах — первый секретарь, советник, советник-посланник Посольства СССР в Бразилии.
 В 1991—1992 годах — заведующий отделом Управления латиноамериканских стран МИД России.
 В 1992—1995 годах — заместитель начальника, начальник управления, директор Департамента Центральной и Южной Америки МИД России.
 В 1995—1996 годах — директор Латиноамериканского департамента МИД России.
 С 8 июня 1996 по 22 августа 2000 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентине и Парагвае по совместительству.
 С сентября по декабрь 2000 года — и. о. директора Второго Департамента стран СНГ МИД России.
 С декабря 2000 по июль 2004 года — директор Второго Департамента стран СНГ МИД России.
 С 15 июля 2004 по 23 ноября 2009 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бразилии.
 С 6 августа 2004 по 23 ноября 2009 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Суринаме по совместительству.
 С 23 ноября 2009 по 5 марта 2021 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане.

Семья 
Женат, имеет сына.

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (5 августа 2002) — за активную и плодотворную дипломатическую деятельность на направлении СНГ.
 Орден Дружбы (14 августа 2014 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества и многолетнюю добросовестную работу.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (30 мая 2018 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почёта (28 декабря 2020 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Благодарность Правительства Российской Федерации — за трудовые успехи и большой личный вклад в развитие международного сотрудничества

Иностранные 
 Орден Gra-Cruz de Orden de Rio Branco (12 ноября 2009 года, Бразилия) — орденом награждаются дипломаты, внесшие значительный вклад в развитие двусторонних отношений. 
Орден «Дустлик» (3 апреля 2013 года, Узбекистан) — за большие заслуги в развитии многопланового двустороннего сотрудничества, активное содействие дальнейшему расширению торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. 
Орден «Мехнат шухрати» (29 августа 2019 года, Узбекистан) — за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, взаимодействия регионов двух стран.
Почётная грамота Республики Узбекистан (16 марта 2021 года, Узбекистан)  — за многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на последовательное развитие и углубление отношений стратегического партнерства и союзничества, всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, большой личный вклад в продвижение открытого и конструктивного политического диалога, приоритетных совместных программ и проектов в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах, межпарламентского и межрегионального взаимодействия, практическое содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для отраслей экономики республики, а также активную роль в укреплении уз дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (12 июня 1991)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (17 сентября 1993)
 Чрезвычайный и полномочный посол (18 июля 1995 года)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Биография на сайте Посольства России в Узбекистане

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Аргентине
Послы Российской Федерации в Парагвае
Послы Российской Федерации в Бразилии
Послы Российской Федерации в Суринаме
Послы Российской Федерации в Узбекистане